Software-defined radio (SDR) is a radio system where traditional analog components are replaced with digital components and software technologies. In traditional radio systems, a radio was designed entirely in analog and for a specific application such as HF signal reception for instance. By contrast an SDR can be used to process a wide variety of signals from HF to Bluetooth thanks to the flexibility of software. One SDR to process any signal. This is what makes SDR so compelling.

 A Technical Introduction to Software-defined Radio, oneSDR